

Patronyme 

 François Péan de La Croullardière (1603-1683), controversiste français ;
 Sébastien Pierre Péan (1786-1846), personnalité politique française ;
 Émile Péan (1809-1871), personnalité politique française ;
 Jules Péan (1830-1898), chirurgien français ;
 René Péan (1875-1955), peintre et lithographe français ;
 Charles Péan (1901-1991), officier suisse de l’Armée du salut qui contribua à faire fermer le bagne de Guyane ;
 Henri Péan (1901-1944), prêtre et résistant français ;
 Yvon Péan (1928-2009), écrivain français du parler angevin ;
 André Péan, céiste français
 Pierre Péan (1938-2019), journaliste français ;
 
 Lionel Péan (1956-), skipper français ;
 Mathilde Péan (19?-), scénariste française ;
 Stanley Péan (1966-), écrivain québécois d'origine haïtienne.
 Laura Doyle Péan (1999-), poétesse et activiste haïtiano-québécoise.

Toponyme 

 Le Mesnil-Péan, ancienne commune française de l’Eure ;
 Pont-Péan, commune française de l’Ille-et-Vilaine ;
 Saint-Martin-du-Péan, commune française de l’Eure-et-Loir.
 Pean, hameau néerlandais de la commune de Heerenveen en Frise.

Autres 
 Péan, dieu guérisseur de la mythologie grecque ;
 Péan, type de chant originellement dédié à Apollon.